Подлесье () — село в Дубинской сельской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 171 человек. Почтовый индекс — 77644. Телефонный код — 03474.

Ссылки 
 Подлесье на сайте Верховной рады Украины